Rävaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rävaskär, Houtskär, Åboland, 
 Rävaskär, Nagu, Åboland,

Se även
Rävskär
Stora Rävaskär
Lilla Rävaskär

Robotskapade Finlandförgreningar